El término Nenelá puede hacer referencia a:

 Nenelá, una población localizada en el municipio de Cantamayec, Yucatán, México;
 Nenelá, una población localizada en el municipio de Chemax, Yucatán, México;
 Nenelá, una población localizada en el municipio de Mayapán, Yucatán, México.